CBOT peut faire référence à :
CBOT-DT, chaîne de télévision canadienne du réseau CBC à Ottawa
Chicago Board of Trade